Graninge kyrka kan syfta på:

 Graninge kyrka, Härnösands stift – en kyrkobyggnad i Graninge församling, Sollefteå kommun
 Graninge kyrka, Stockholms stift – en kyrkobyggnad vid Graninge stiftsgård inom Boo församling, Nacka kommun